Aglais viola är en fjärilsart som beskrevs av Dos Passos 1938. Aglais viola ingår i släktet Aglais och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
viola